874-й Центр подготовки специалистов (расчётов) радиотехнических подразделений ВКС (в/ч 30790) — военно-учебное заведение по подготовке специалистов радиотехнических войск ВКС РФ.

История 
1 декабря 1956 года на базе Владимирского радиотехнического училища создаются Центральные офицерские курсы РТВ ПВО. Так же базой стали офицерские курсы в г. Волоколамске и цикл ВНОС Краснознамённой офицерской школы В ПВО в г. Евпатория.

В 1978 году при центре был создан единственный в своём роде музей радиотехнических войск.

С 1 декабря 1989 года в составе Центра функционирует школа прапорщиков для подготовки прапорщиков радиотехнических войск и войск связи.

С 2000 года на базе Центра создано учебное подразделение для подготовки младших специалистов для РТВ ВВС.

В 2002 году курсы переименовывают в 874 центр подготовки специалистов (расчётов) РТВ ВВС.

В 2013 Центр переподчинили ВКА Можайского.

В 2016 Центр переподчинили ВА ВКО г. Тверь

Современность 

За время своего существования Центр подготовил и выпустил свыше 40 тысяч военных специалистов для Вооружённых Сил страны и более 5 тысяч для 30 иностранных государств.  Из стен учебного заведения вышли пять Героев Советского Союза.

Начальники центра 

 генерал-майор Париков П. З. с 1956
 генерал-майор Лазун Г.П. (1968 - 1980) 
 полковник Бондарчук (1980-1990)
 полковник Купреенков В. Ф.(1990-1999) 
 полковник Ткаленко С. М. (1999-2006)  
 полковник Балабай Ю. В. (2006-2011)
 полковник Скрипко Ю. А. (2011- по н. в.)

Выпускники 
 Дудкин А. Г.
 Магерамов, М. М.
 Мокшанцев О. Е.
 Радугин, М. Я.
 Щетинин Н.И.

Награды 

 Орден ЧССР «Красная Звезда» (1978 г.),
 Орден ГДР «За заслуги перед народом и Отечеством» в золоте (1980 г.),
 Боевой орден Болгарской Народной Армии «9 сентября 1944 года» 1-й степени с мечами (1982 г.),
 Орден «Командорских Заслуг» Польской Народной Республики,
 Медаль ЧСФР «За заслуги перед чехословацкой народной армией» 1-й степени,
 Вымпел  Министра обороны Российской Федерации «За мужество, воинскую доблесть и высокую боевую выучку» (2007 г.)

Интересные факты 

При центре действуют два музея
 Музей РТВ – единственный в Европе,в котором регулярно проводятся экскурсии. На сегодняшний день его посетили порядка 40 600 человек.
 Музей им. А.В. Суворова, рассчитанный в основном на студентов и школьников.

Ссылки 

 Центру подготовки специалистов (расчётов) радиотехнических войск ВВС — 55 лет
 Комплексная тренировка боевых расчётов в учебном центре подготовки специалистов радиотехнических подразделений Войск ВКО (г. Владимир)
 В 2015 г. Войска ВКО получат новые тренажёрные комплексы зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С»

Примечания 

Радиотехнические войска ВКС Российской Федерации
Образование во Владимире